City of Adelaide steht für:

 City of Adelaide, lokales Verwaltungsgebiet in South Australia
 City of Adelaide (Schiff), Holzbau-Klipper